Хенстридж () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хенстридж, Наташа (род. 1974) — канадская актриса, бывшая фотомодель.
 Хенстридж, Элизабет — английская актриса.